Buire ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Buire im Département Aisne

Mit Namenszusatz:
 Buire-au-Bois im Département Pas-de-Calais
 Buire-Courcelles im Département Somme
 Buire-le-Sec im Département Pas-de-Calais
 Buire-sur-l’Ancre im Département Somme

La Buire bezeichnet:
 La Buire, ehemalige französische Automarke

Siehe auch:
 Buir